Panodor (Panodorus, Panodoros) fou un monjo egipci que va viure en temps de l'emperador Arcadi.

Va escriure l'obra anomenada  en la qual critica a Eusebi de Cesarea, però no obstant aquesta crítica, al mateix temps li copia nombroses informacions i referències. L'esmenta especialment Sincel·le (Syncellus).

Religiosos